Рубин може да се односи на:
 Рубин, драги камен
 Рубин (Пероте), насеље у Мексику
 Рубин (предузеће), предузеће из Србије